Jesus Christ Superstar est une comédie musicale britannique d'Andrew Lloyd Webber et Tim Rice. Elle a été adaptée sous différents formats :
 Jesus Christ Superstar, un album sorti en 1970 ;
 Jesus Christ Superstar, un film musical réalisé par Norman Jewison sorti en 1973.  
 , version revival d'Andrew Lloyd Webber
 Jesus Christ Superstar Live in Concert, adaptation live de la télévision américaine de 2018 

 Jesus Christ Superstar, un album du groupe Laibach sorti en 1996.